Hell of a Collection — первый сборник финской рок-группы The Rasmus, выпущенный в 2001 году.

Об альбоме 
Hell of a Collection первый альбом, вышедший при участии нового барабанщика группы Аки Хакала, заменивший в 1998 году Янне Хейсканена. У альбома есть 2 версии: Международная и Русская. В международную версию вошли песни с первых трёх альбомов The Rasmus, а также 2 песни из четвёртого альбома Into (Chill & F-f-f-falling), появившиеся на свет чуть позже и песня на финском языке Rakkauslaulu. В русскую версию вошли только песни с первых трёх альбомов. Помимо этого они отличаются временем в некоторых песнях.

Список композиций

Версия 2001 года 
 «F-F-F-Falling» (Swedish Remix) (позже появилось в Into) — 3:52
 «Chill» (позже появилось в Into) — 4:13
 «Liquid» (из Hell of a Tester) — 4:17 
 «Every Day» (из Hell of a Tester) — 3:18
 «City of the Dead» (из Hell of a Tester) — 3:22
 «Help Me Sing» (из Hell of a Tester) — 3:24
 «Playboys» (из Playboys) — 2:57
 «Blue» (из Playboys) — 3:14
 «Ice» (из Playboys) — 2:45
 «Sophia» (из Playboys) — 2:42
 «Wicked Moments» (из Playboys) — 2:56
 «Ghostbusters» (Ray Parker Jr.) (из Peep) — 3:35
 «Funky Jam» (из Peep) — 2:11
 «Myself» (из Peep) — 3:53
 «P.S.» (из Peep) — 2:56
 «Rakkauslaulu» — 3:35
 «Life 705» (Version '99) (с сингла Swimming with the Kids) — 5:42
 «Liquid» (Demo) (с сингла Liquid) — 3:11

Переиздание 2004 года 
 «City of the Dead» (из Hell of a Tester) — 3:19
 «Liquid» (из Hell of a Tester) — 4:16
 «Every Day» (из Hell of a Tester) — 3:17
 «Swimming with the Kids» (из Hell of a Tester) - 3:29
 «Wellwell» (из Playboys) — 3:20
 «Help Me Sing» (из Hell of a Tester) — 3:24
 «Playboys» (из Playboys) — 2:57
 «Blue» (из Playboys) — 4:20
 «Ice» (из Playboys) — 2:44
 «Sophia» (из Playboys) — 2:41
 «Wicked Moments» (из Playboys) — 2:54
 «Ghostbusters» (Ray Parker Jr.) (из Peep) — 3:35
 «Funky Jam» (из Peep) — 2:11
 «Myself» (из Peep) — 3:50
 «P.S.» (из Peep) — 2:54
 «Man in the Street» (из Hell of a Tester) — 3:31
 «Life 705» (Version '99) (с сингла Swimming with the Kids) — 5:37
 «Liquid» (Demo) (с сингла Liquid) — 3:10

Сборники 2001 года
Альбомы The Rasmus